Wallach:
 Eli Wallach
 Otto Wallach
 Jochanan Wallach

Vezi și 
 Bloch

Nume de familie evreiești
Nume de familie germanice
Nume de familie germane
Nume de familie slave